Pataki steht für:

 Pataki, ungarischer Name der Gemeinde Potoky, Slowakei
 mythische Erzählungen der Yoruba, siehe Religion der Yoruba #Pataki

Pataki ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Pataki (1927–2011), US-amerikanischer Geistlicher
 Ferenc Pataki (1917–1988), ungarischer Turner
 George Pataki (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Heidi Pataki (1940–2006), österreichische Lyrikerin und Essayistin
 István Pataki (1914–1944), ungarischer Graveur, Widerstandskämpfer gegen die deutsche Besetzung
 James Pataki (1925–2004), kanadischer Geiger und Bratschist ungarischer Herkunft
 Jarg Pataki (1962–2021), Schweizer Theaterregisseur
 Michael Pataki (1938–2010), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Mihály Pataki (1893–1977), ungarischer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Pataky